Black Cat (stripfiguur) - Een stripfiguur  uit Spider-Man
Black Cat (lied) - Een lied van Janet Jackson uit 1990.
Galerie Black Cat

Overig
 The Black Cat (doorverwijspagina)